Korálnatci (Anthozoa) žijí výhradně ve slaných vodách, vyskytují se v teplých mořích. Dospělci žijí trvale ve stadiu polypa (přisedle), stadium medúzy se nevyskytuje. Rozmnožují se pohlavně i nepohlavně. Většinou jsou hermafrodité. Polypi mají láčku rozdělenou šesti nebo osmi přepážkami (sept). Tím dochází ke zvětšení povrchu trávicí dutiny a korálnatci tak mohou lépe vstřebávat potravu. Korálnatci tvoří vnější kostru (exoskelet) a vnitřní kostru (endoskelet). Skelety jsou tvořeny uhličitanem vápenatým (CaCO3) či koralinem, který je červený. 

Korálnatci žijí přisedle a většinou tvoří kolonie. Nové generace stavějí schránky na schránky předcházející, a tím vytvářejí korálové útesy a ostrovy (atoly).

Rozdělení 
Třída korálnatci se dělí na dvě skupiny:
 osmičetní koráli (Octocorallia) – mají osm přepážek, osm chapadel a tvoří kolonie; patří mezi ně korál červený (Corallium rubrum), jehož skelet se zpracovává na šperky;
 šestičetní koráli (Hexacorallia) – mají počet chapadel v násobku šesti, nejméně 12; patří mezi ně:
 sasanky (Actiniaria) – netvoří kosterní útvary, vzhledem připomínají květenství chryzantém, žijí jednotlivě, často v symbióze s korýši;
 sasanka koňská (Actinia equina)
 sasanka plášťová (též s. obranná) (Adamsia palliata) – žije v symbióze s rakem poustevníčkem (Eupagurus prideaouxi, syn. Pagurus prideauxi)
 větevníci (Madreporaria, syn. Scleractinia) – teplá mělká pobřežní moře, tvoří charakteristický masivní vápencový exoskelet, minerální látky k tvorbě exoskeletu získávají z mořské vody; tvoří Velký bariérový útes (SV pobřeží Austrálie, délka 2000 km, šíře několik km), jedinci v nižších vrstvách postupně odumírají;
 větevník mozkový (Diploria cerebriformis)
 houbovníci (Fungiina) – zpravidla řazeni jako podřád větevníků;
 houbovník obecný (Fungia fungites).

Příbuzenské vztahy do úrovně řádu lze znázornit následujícím fylogenetickým stromem:

Poznámky

Odkazy

Reference

Související články 
 Korál
 Korálový útes

Externí odkazy 
 
 FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH, Jaromír Hajer, pdf
 Článek o korálech a jejich růstu na webu časopisu 100+1 

 
Žahavci